Úděl může být:

 životní naplnění, osud, poslání – něco co nás v životě nemine, co je nám od přírody či od Boha dáno do vínku, co nám bylo uděleno
 údělné knížectví
 moravské přemyslovské úděly – menší knížectví, na něž byla Morava rozdělena v letech 1055–1197/1213
 Brněnský úděl
 Olomoucký úděl
 Znojemský úděl
 Nový úděl () – soubor vládních ekonomických reforem v USA, realizovaný ve 30. letech 20. století

V kultuře
 Lidský úděl – kniha Fedora Gála
 Polední úděl – divadelní hra Paula Claudela